Святое семейство — Дева Мария с младенцем Иисусом Христом и супругом Иосифом Обручником.

День Святого семейства — в католической церкви праздник, отмечаемый в следующее воскресенье после Рождества Христова.

Изображения Святого семейства также могут включать родственницу Марии преподобную Елисавету и её сына младенца Иоанна Крестителя (троюродного брата Иисуса), редко — мужа Елизаветы священника Захарию, а также Анну — мать девы Марии («расширенный» вариант Св. семейства).

Пришествие Святого семейства в Египет — праздник.

Семья святой Анны

См. также 
 Сродники Господни
 Святая родня
 Гробница Богородицы
 Собор Святого Семейства (Барселона)
 Кирха Святого Семейства (Калининград)

Ссылки 
 

Богородица
Иисус Христос
Персонажи Нового Завета
Христианская иконография

Группы католических святых